Madame wünscht keine Kinder ist der Titel folgender Filme:

 Madame wünscht keine Kinder (1926), deutscher Stummfilm von Alexander Korda 
 Madame wünscht keine Kinder (1933), deutscher Film von Hans Steinhoff